Harar kan syfta på:
Harar och kaniner – en familj (Leporidae) som tillsammans med piphararna utgör ordningen hardjur
Harar (släkte) – ett släkte (Lepus) i familjen harar och kaniner
Harar, Etiopien – en stad i Etiopien

Se även
Hare